Kartarpur est une ville au Pakistan liée à Guru Nanak et au sikhisme.
 Kartarpur est une ville d'Inde, au Pendjab, fondée par Guru Arjan le cinquième gourou du sikhisme.